Пабло Монтеро () мексички је глумац и певач.

Дискографија

Филмографија

Награде

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1974.
Мексички глумци